Основна стаття: Вімблдонський турнір 2017

Минулорічні чемпіони Генрі Контінен та Гетер Вотсон програли в фіналі парі Джеймі Маррей й Мартіна Хінгіс, 4–6, 4–6. Маррі та Хінгіс виграли вімблдонський мікст удруге.

Cіяні пари
Усі сіяні пари почали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання на джерела

Зовнішні посилання 
 Mixed Doubles Draw 

Вімблдонський турнір
2017 у тенісі